Gunung Sitember (plaats), een plaats in Indonesië
Gunung Sitember (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing